Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Gustavsson – szwedzki bokser
 Bengt Gustavsson – szwedzki piłkarz
 Björn Gustavsson – szwedzki żużlowiec
 Jonas Gustavsson – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Ragnar Gustavsson – szwedzki piłkarz